Tendon est un nom commun qui désigne un élément anatomique, ainsi qu'un plat japonais.

Tendon est un nom propre et un toponyme français du département des Vosges.

Anatomie 
 Un tendon, une structure anatomique.

Gastronomie 
 Le tendon, un plat de la cuisine japonaise.

Toponyme 
 Tendon, une commune des Vosges.